Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour Marrakech 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Jordan Kerr che hanno battuto in finale Leoš Friedl e Michal Mertiňák 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Leoš Friedl /  Michal Mertiňák (finale)
 James Auckland /  Stephen Huss (primo turno)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
 Tomas Behrend /  Rogier Wassen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2007